Joan d'Àustria o Joan d'Habsburg i Blomberg (Ratisbona, Baviera, 1545 o 1547 - Namur, Països Baixos espanyols, 1578), fill natural de l'emperador Carles V i de Bàrbara Blomberg, militar i diplomàtic durant el regnat del seu germanastre Felip II d'Espanya
 Joan d'Àustria (comte de Meran) (Florència, Gran Ducat de Toscana, 1782 - Graz, 1859), Arxiduc d'Àustria, príncep d'Hongria, de Bohèmia i de Toscana
 Joan Josep d'Àustria (Madrid, 1629- 1679), militar i administrador reial que va esdevenir Virrei de Catalunya (1652-1656)